Organix - debiutancki album amerykańskiej grupy hip-hopowej The Roots. Pierwotnie sprzedawany na ich koncertach w Europie. Album zrobił wystarczające wrażenie na muzycznym rynku, aby The Roots otrzymało oferty z największych wytwórni płytowych. Zespół rozpoczął współpracę z DGC records, które znane było z wydawania płyt zespołów grungowych.

Lista utworów

Muzycy 
 Tariq Trotter - rap
 Ahmir Thompson - perkusja, instrumenty klawiszowe
 Scott Storch - instrumenty klawiszowe
 Chuck Treece - gitara
 Joshua Abrahms - kontrabas
 Leonard Hubbard - gitara basowa

Linki zewnętrzne 
 Okładka

Albumy The Roots
Albumy hip-hopowe
Albumy muzyczne wydane w roku 1993